

Persone
 Adalmiro Bartolini (...) – politico sammarinese
 Andrea Bartolini (1968) – motociclista italiano
 Anna Bartolini (1937) – giornalista italiana, attiva nel movimento consumatori
 Anna Maria Bartolini (1934-2013) – pittrice italiana
 Domenico Bartolini (1813-1887) – cardinale e storico italiano
 Domenico Bartolini (1880-1960) – funzionario e politico italiano
 Elia Bartolini (2003) –  pilota motociclistico italiano
 Elio Bartolini (1922-2006) – scrittore, saggista e poeta italiano
 Enzo Bartolini (1914-1998) – canottiere italiano
 Fabrizio Bartolini (1924-1991) calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Francesco Bartolini (1831-1914) – architetto italiano
 Giancarlo Bartolini Salimbeni (1916-2000) – scenografo e costumista italiano
 Gianfranco Bartolini (1927-1992) – politico e sindacalista italiano
 Giorgio Bartolini (1936) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo interno
 Giovanni Bartolini (anni 1590 – XVII secolo) – astronomo, astrologo e bibliotecario italiano
 Lando Bartolini (1937) – tenore italiano
 Lino Bartolini, in arte Rocco Montana (1929-1967) – cantante italiano di musica leggera
 Lorenzo Bartolini (1777-1850) – scultore italiano
 Louisa Grace Bartolini (1818-1865) – poetessa e scrittrice britannica, italiana di adozione
 Luca Bartolini (1960) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Luigi Bartolini (1892-1963) – pittore, incisore, scrittore e poeta italiano
 Mario Andrea Bartolini (1930) – politico italiano
 Matteo Bartolini, noto anche come Matteo da Castello (1530 ca.–dopo 1597) – architetto italiano
 Melissa Bartolini (1987) – attrice italiana
 Miriam Raffaella Bartolini (1956) – nome anagrafico di Veronica Lario, attrice italiana e seconda moglie di Silvio Berlusconi
 Nello Bartolini (1904-1956) – mezzofondista e siepista italiano
 Nicola Bartolini Carrassi (1971) – attore, doppiatore, giornalista, produttore, sceneggiatore e paroliere italiano
 Onofrio Bartolini (1555) – arcivescovo cattolico italiano
 Paolo Bartolini (1859-1930) – scultore italiano
 Renato Bartolini (1952) – compositore, musicista e cantante italiano
 Sebastián Bartolini (1982) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Sigfrido Bartolini (1932-2007) – pittore, scrittore e incisore italiano
 Ugo Vittore Bartolini (1906-1975) – pittore italiano

Architettura e arte
 Cappella Bartolini Salimbeni – cappella della navata destra della basilica di Santa Trinita a Firenze
 Casa Bartolini – edificio nel borgo Savignano di Prato, comune di Vaiano, provincia di Prato
 Casa di Lorenzo Bartolini – edificio di Firenze
 Palazzo Bartolini Baldelli – edificio di Firenze
 Palazzo Bartolini Salimbeni – edificio di Firenze
 Palazzo Bartolini Salimbeni-Lenzoni – edificio di Firenze
 Palazzo Bartolini-Torrigiani –  edificio di Firenze

Altro
 12399 Bartolini – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1995
 Bartolini – azienda italiana attiva nel settore del trasporto di merci
 Ghiandole di Bartolini o di Bartolino – ghiandole dell'apparato genitale femminile esterno della specie umana

Pagine correlate
 Bartoli
 Bartolino
 Domenico Bartolini